Danailow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Danailow (1921–1992), bulgarischer Schriftsteller
 Georgi Danailow (1936–2017), bulgarischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Silvio Danailow (* 1961), bulgarischer Schachmeister
 Stefan Danailow (1942–2019), bulgarischer Schauspieler und Kulturminister